Orban kan vara:

Orban, Tarn, ort i Frankrike
Viktor Orbán, ungersk politiker
Orban (företag), tillverkare av elektronik, bland annat ljudprocessorer